Cleômbroto pode se referir a:

 Cleômbroto I - rei espartano da dinastia ágida, no trono de 380 a 371 a.C.
 Cleômbroto (regente) - regente de Esparta entre 480 e 479 a.C., também pertencente à dinastia ágida

Desambiguação